Rune Eriksson kan syfta på:
Rune Eriksson (ingenjör) (1917–1977), var en svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör. 
Rune Eriksson (militär) (1927–2005), var en svensk militär.